Abraham Frowein ist der Name folgender Personen:

* Abraham Frowein (Politiker, 1766) (1766–1829), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld, Textilfabrikant
 Abraham Frowein (Politiker, 1847) (1847–1893), deutscher Politiker, Abgeordneter Rheinischer Provinziallandtag
 Abraham Frowein (Industrieller) (1878–1957), deutscher Textilfabrikant